Анато́лий Ле́вченко:
 Левченко, Анатолий Иванович (род. 1950) — украинский политик.
 Левченко, Анатолий Николаевич (1947—1985) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Левченко, Анатолий Семёнович (1941—1988) — советский космонавт, Герой Советского Союза.
 Левченко, Анатолий Степанович (1948—2021) — ректор Самарской государственной академии путей сообщения